Guernea är ett släkte av kräftdjur. Guernea ingår i familjen Dexaminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Guernea